W Rumunii
 Păușești – gmina w okręgu Vâlcea
 Păușești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Dumești
 Păușești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Păușești